

Anno 
 1895 – (MDCCCXCV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1895 a.C.

Cinema 
 1895 – film taiwanese

 Matematica 
 1895 (numero) – numero naturale

 Astronomia 
 1895 Larink''' – asteroide della fascia principale del sistema solare